Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorf (vollständiger Name Sophie Wilhelmine Katharina Marie Luise Charlotte Anne; * 21. Mai 1801 in Stockholm; † 6. Juli 1865 in Karlsruhe) war Großherzogin von Baden.

Leben 
Sophie war die Tochter von Frederike Dorothea von Baden und König Gustav IV. von Schweden, Herzog von Holstein-Gottorf. Ihr Urgroßvater war der damals regierende Großherzog Karl Friedrich von Baden. Sie wuchs in Stockholm auf. Ihr Vater, der sich unter anderem aus religiösen Gründen gegen Napoleon I. stellte, wurde 1809 als schwedischer König abgesetzt. Das Paar hatte noch vier weitere Kinder und wurde am 17. Februar 1812 geschieden.

Am 25. Juli 1819 heiratete sie den Grafen Leopold von Hochberg, den ältesten Sohn von Karl Friedrich von Baden aus seiner morganatischen Ehe mit Luise Karoline Geyer von Geyersberg. Diese Verbindung wurde deshalb eingefädelt, um dem bis dahin nicht als ebenbürtig geltenden Leopold eine „standesgemäße“ Frau an die Seite zu stellen, da dieser ab 1818 als Thronfolger des Großherzogs galt.

Während der badischen Revolution 1848/1849 wurde die Herrscherfamilie aus Karlsruhe verjagt. Nach Leopolds Tod 1852 lebte Sophie in ihrem Witwensitz, einem Karlsruher Palais.

Sophie wurde in der evangelischen Stadtkirche in Karlsruhe beigesetzt. Nach einer Grabschändung während des Zweiten Weltkriegs wurde ihr Sarg in das großherzogliche Mausoleum Karlsruhe überführt.

Ehe und Nachkommen 

Trotz dieser politischen Hintergründe führte das badische Erbprinzenpaar in den ersten Jahren eine harmonische Ehe und aus der Verbindung gingen bis zum Regierungsantritt von Großherzog Leopold 1830 eine Tochter und vier Söhne, danach drei weitere Kinder hervor:

 Alexandrine (* 6. Dezember 1820; † 20. Dezember 1904), heiratete am 3. Mai 1842 den Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha (* 21. Juni 1818; † 22. August 1893)
 Ludwig (* 26. Oktober 1822; † 16. November 1822)
 Ludwig II. (* 15. August 1824; † 22. Januar 1858)
 Friedrich I. (* 9. September 1826; † 28. September 1907)
 Wilhelm (* 18. Dezember 1829; † 27. April 1897), preußischer General, heiratete am 11. Februar 1863 Maria Maximilianowna von Leuchtenberg
 Karl (* 9. März 1832; † 3. Dezember 1906), heiratete am 17. Mai 1871 Rosalie von Beust, Gräfin von Rhena (* 10. Juni 1845; † 15. Oktober 1908), die Tochter des Freiherrn Wilhelm von Beust
 Marie (* 20. November 1834; † 21. November 1899), heiratete am 11. September 1858 den Fürsten Ernst zu Leiningen (* 9. November 1830; † 5. April 1904)
 Cäcilie (* 20. September 1839; † 12. April 1891), heiratete am 28. August 1857 den Großfürsten Michael von Russland (* 25. Oktober 1832; † 18. Dezember 1909)

Vorfahren

Einzelnachweise 

Großherzogin (Baden)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Ältere Linie Holstein-Gottorp)
⚭Sophie Wilhelmine #SchleswigHolsteinGottorf
Friederike von Baden
Leopold (Baden)
Gustav IV. Adolf (Schweden)
Geboren 1801
Gestorben 1865
Frau